Velika nagrada ZDA 2006 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 2. julija 2006.

Rezultati

Kvalifikacije

Opombe 
 Dirkalnik Jarna Trullija ni bil pravočasno popravljen pred nastopom pravila parc fermé, zato je za štartal iz boksov.
 Nico Rosberg je bil kaznovan zaradi poziva na tehtanje dirkalnika med kvalifikacijami. FIA je črtala vse njegove čase, tako da je moral štartati iz 21. mesta. 
 Vitantonio Liuzzi je moral zamenjati motor, štartati je moral je iz 20. mesta.

Dirka 

|-
! 1
| 5 ||  Michael Schumacher || Ferrari
| 73
| 1:34:35,199
| 1
| 10
|-
! 2
| 6 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 73
| + 7,984 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 2 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 73
| + 16,595 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 8 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 73
| + 23,604 s
| 22
| 5
|-
! 5
| 1 ||  Fernando Alonso || Renault
| 73
| + 28,410 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 11 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 73
| + 36,513 s
| 4
| 3
|-
! 7
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Ferrari
| 72
| +1 krog
| 17
| 2
|-
! 8
| 20 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Cosworth
| 72
| +1 krog
| 20
| 1
|-
! 9
| 10 ||  Nico Rosberg || Williams-Cosworth
| 72
| +1 krog
| 21
|
|-
! Ods
| 7 ||  Ralf Schumacher || Toyota
| 62
| +11 krogov
| 8
|
|-
! Ods
| 19 ||  Christijan Albers || MF1-Toyota
| 37
| Prenos
| 14
|
|-
! Ods
| 17 ||  Jacques Villeneuve || BMW Sauber
| 23
| Motor
| 6
|
|-
! Ods
| 18 ||  Tiago Monteiro || MF1-Toyota
| 9
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 6
| Trčenje
| 18
|
|-
! Ods
| 12 ||  Jenson Button || Honda
| 3
| Trčenje
| 7
|
|-
! Ods
| 3 ||  Kimi Räikkönen || McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| 16 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 0
| Trčenje
| 10
|
|-
! Ods
| 4 ||  Juan Pablo Montoya || McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 11
|
|-
! Ods
| 9 ||  Mark Webber || Williams-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 21 ||  Scott Speed || Toro Rosso-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 13
|
|-
! Ods
| 15 ||  Christian Klien || Red Bull-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 16
|
|-
! Ods
| 23 ||  Franck Montagny || Super Aguri-Honda
| 0
| Trčenje
| 19
|
|}

Opombe 

 Razlog za prvih sedem odstopov sta bila dva ločena incidenta v prvem in drugem ovinku.
 Prva točka: Scuderia Toro Rosso
 Zadnja dirka: Juan Pablo Montoya

Formula 1 sezona 2006
2006